Park County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Park County, Colorado 
 Park County, Montana 
 Park County, Wyoming